Kobylnice può riferirsi a diversi toponimi:

Kobylnice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Kobylnice, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Kobylnice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale

Kobylnice, comune del distretto di Svidník, nella regione di Prešov